Џенингс има више значења:
 Округ Џенингс (Индијана)
 Џенингс (Мериленд)
 Џенингс (Мичиген)
 Џенингс (Флорида)
 Џенингс (Канзас)
 Џенингс (Луизијана)
 Џенингс (Мисури)
 Џенингс (Оклахома)